

Cinéma 
Madron est un film israélien réalisé par Jerry Hopper en 1970

Patronyme 
Henri Durrieu de Madron (1906-1982) est un résistant français

Francisco Durrio de Madrón (1868-1940) est un sculpteur espagnol

Pierre de Madron, dit le vieux, est un capitoul de Toulouse en 1546 et 1548

Toponyme 
Pont-canal de Madron est un pont du Canal du Midi

Madron est un village préhistorique de Cornouailles. Mên-an-Tol est sur la route entre Madron et Morvah.

Kleiner Madron (dit aussi le Petersberg) est une montagne des préalpes bavaroises.

Monuments 
L'abbaye Saint-Pierre sur Madron est une ancienne abbaye bénédictine sur le Kleiner Madron dans le Land de Bavière